Eckerle ist der Familienname folgender Personen:

 Dinah Eckerle (* 1995), deutsche Handballspielerin
 Eberhard Eckerle (* 1949), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Franz Eckerle (1912–1942), deutscher Offizier in der Luftwaffe der Wehrmacht und Kunstflieger
 Fritz Eckerle (1877–1925), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Isabella Eckerle (* 1980), deutsche Virologin

Eckerle steht für:
 Eckerle, Unternehmen (Autozulieferer und Automatisierungsanbieter) aus Ottersweier in Deutschland